Mainland (englisch, ‚Hauptland‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Großbritannien (Insel), Hauptinsel der Britischen Inseln und Kernland des vereinigten Königreichs
 Mainland (Orkney), Hauptinsel der Orkneyinseln, Schottland
 Mainland (Shetland), Hauptinsel der Shetlandinseln, Schottland
 Mainland (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Festlandchina (englisch mainland China)
 Obermainland
 Mainfranken